

Santi
 San Bernardo di Vienne (o di Romans) († 841), arcivescovo di Vienne (Francia), celebrato il 22 gennaio;
 San Bernardo di Mentone o di Aosta († 1081), patrono degli sciatori e degli alpinisti, celebrato il 15 giugno;
 San Bernardo pellegrino (XII secolo), confessore, patrono di Rocca d'Arce, celebrato il 13 settembre;
 San Bernardo di Corbara (XII secolo), mercedario, celebrato il 2 febbraio;
 San Bernardo di Carinola o di Capua (†1109), vescovo, celebrato il 12 marzo;
 San Bernardo di Tiron (†1117), monaco, eremita ed abate, celebrato il 14 aprile;
 San Bernardo degli Uberti († 1133), vallombrosano, cardinale e vescovo, patrono di Mantova e Parma;
 San Bernardo di Chiaravalle (†1153), abate e dottore della Chiesa, celebrato il 20 agosto;
 San Bernardo Calvò († 1243), vescovo catalano, celebrato il 25 ottobre;
 San Bernardo Tolomei (†1348), fondatore della Congregazione dei monaci olivetani, celebrato il 19 agosto;
 San Bernardo da Corleone (†1667), cappuccino, celebrato il 12 gennaio.
 San Bernando Janno o San Bernardo di Castro (IX secolo), vescovo, celebrato il 20 ottobre

Geografia
 Passo del Gran San Bernardo
 Traforo del Gran San Bernardo
 Colle del Piccolo San Bernardo
 Colle San Bernardo – valico delle Alpi Liguri in Piemonte
 San Bernardo – città del Cile
 San Bernardo – comune della Colombia nel Dipartimento di Cundinamarca
 San Bernardo – comune della Colombia nel Dipartimento di Nariño
 San Bernardo – comune dell'Argentina nel Dipartimento di O'Higgins]
 Collina di San Bernardo – collina del Canton Ticino
 San Bernardo – frazione di Bogliasco nella città metropolitana di Genova
 San Bernardo – frazione del comune di Stella in provincia di Savona
 San Bernardo – frazione di Orselina nel Canton Ticino
 San Bernardo – quartiere di Ivrea nella città metropolitana di Torino
 San Bernardo ai Monti – frazione di San Giacomo Filippo in provincia di Sondrio
 San Bernardo del Viento – comune della Colombia nel Dipartimento di Córdoba
San Bernardo – comune del Messico nello stato di Durango
San Bernardo – frazione di Rabbi in Trentino

Altro
 San Bernardo, razza canina
 San Bernardo – stazione della metropolitana di Madrid